Руденський Андрій Вікторович (нар. 1959) — радянський і російський актор театру, кіно, телебачення та дубляжу. 
 Руденський Олег Опанасович — радянський футболіст.
 Руденський Олександр Костянтинович (1911—1996) — радянський і український архітектор, будівельник.
слов'янські прізвища